Johnson Township (comté d'Oregon, Missouri)
Johnson Township (comté de Carter, Missouri)
Johnson Township (comté de Christian, Illinois)
Johnson Township (comté de Clark, Illinois)
Johnson Township (comté de Maries, Missouri)
Johnson Township (comté de Polk, Missouri)
Johnson Township (comté de Ripley, Missouri)
Johnson Township (comté de Scotland, Missouri)
Johnson Township (comté de Washington, Arkansas)
Johnson Township (comté de Washington, Missouri)
Johnson Township (comté de Webster, Iowa)